De Calais-Méditerranée Express, een historische luxe treindienst tussen Calais en de Côte d'Azur.
 Le Train Bleu, een luxe restaurant in het station Paris Gare de Lyon.
 Le Train Bleu (Milhaud), compositie van Darius Milhaud